Polityczna Partia Protestantów (niderl. Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP) – holenderska konserwatywna partia polityczna założona 24 kwietnia 1918. Skupia ona ortodoksyjnych kalwinistów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego startowała w koalicji z ChristenUnie.

Program 
SGP sprzeciwiała się sufrażystkom, w związku z czym do 24 czerwca 2006 kobiety nie mogły być członkami partii. 

Kolejnym punktem programu jest ponowne wprowadzenie kary śmierci dla morderców. Chcą również likwidacji praw zezwalających na: zawieranie małżeństw homoseksualnych, dokonywanie aborcji, uprawianie prostytucji oraz dostęp do pornografii.

Zobacz też 
 Europa Wolności i Demokracji

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona SGP (dostępna od poniedziałku do soboty)

Partie i ugrupowania w Holandii
Protestanckie partie polityczne
Partie eurosceptyczne
Partie społeczno-konserwatywne